Niemcy:
 Zeil – ulica we Frankfurcie nad Menem
 Zeil am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge

Osoby:
 Martin Zeil – niemiecki polityk
 Werner Zeil – niemiecki geolog

Inne:
 Zeil – zamek
 Waldburg-Zeil – ród